El Ministerio de Educación Nacional (MEN) fue un departamento ministerial de España existente durante la dictadura franquista entre 1938 y 1966, con competencias en materia de educación, y por un tiempo también en materia de cultura, prensa, censura y propaganda.

Historia 
Creado en 1938 en la zona franquista durante la guerra civil española, sustituyendo al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el territorio bajo control del bando sublevado. Su primer titular fue Pedro Sainz Rodríguez, y se instaló inicialmente en la ciudad de Vitoria.

En 1942 la Dirección General de Enseñanza Superior y Media se desdobló en la de Enseñanza Universitaria y en la de Enseñanza Media.

Tras la desaparición de la Vicesecretaría de Educación Popular (dependiente de FET y de las JONS) en 1945, sus competencias fueron transferidas a una nueva subsecretaría de Educación Popular dentro del Ministerio de Educación Nacional (con las direcciones generales de Propaganda, Prensa, Radiodifusión y Cinematografía y Teatro).

En 1966 cambió su nombre por el de Ministerio de Educación y Ciencia.

Ministros de Educación Nacional 
 Pedro Sainz Rodríguez (1938-1939)
 José Ibáñez Martín (1939-1951)
 Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (1951-1956)
 Jesús Rubio García-Mina (1956-1962)
 Manuel Lora-Tamayo (1962-1966; continuó como ministro de Educación y Ciencia)

Subsecretarios de Educación Nacional 
 Alfonso García Valdecasas (1938-1939)
 Jesús Rubio García-Mina (1939-1951)
 Segismundo Royo-Villanova (1951-1956)
 José Maldonado y Fernández del Torco (1956-1962)
 Luis Legaz Lacambra (1962-1966; continuó como subsecretario de Educación y Ciencia)

Subsecretarios de Educación Popular 
 Luis Ortiz Muñoz (1946-1951)

Estructura 
 Subsecretaría de Educación Nacional
Dirección General de Enseñanza Superior y Media (1938-1942)
Dirección General de Enseñanza Universitaria (desde 1942)
Dirección General de Enseñanza Media (desde 1942)
Dirección General de Primera Enseñanza (1938-1942)
Dirección General de Enseñanza Primaria (desde 1942)
Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica
Dirección General de Enseñanza Laboral (1951-1966)
Dirección General de Enseñanzas Técnicas (desde 1955)
Dirección General de Bellas Artes (1938-1966)

 Subsecretaría de Educación Popular (1946-1951)
Dirección General de Cinematografía y Teatro (1946-1951; pasó entonces al Ministerio de Información y Turismo)
Dirección General de Prensa (hasta 1951; pasó entonces al Ministerio de Información y Turismo)
Dirección General de Propaganda
Dirección General de Radiodifusión

Referencias

Bibliografía